N.E.R.D (akronim No one Ever Really Dies, stilizirano kao N*E*R*D) je američka hip hop, funk i rock grupa koju su 1992. godine osnovali Pharrell Williams, Chad Hugo i Shay Haley. Grupa trenutno ima potpisan ugovor za diskografsku kuću Virgin Records.

Članovi sastava 
 Pharrell Williams - glavni vokal, klavir/klavijature, ritam gitara, udaraljke
 Chad Hugo - gitara, klavir/klavijature, saksofon, bas-gitara, vokali 
 Shay Haley - bubnjevi, udaraljke, vokali

Diskografija

Albumi

Singlovi

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena stranica
N.E.R.D na MySpaceu

Američki hip hop glazbeni sastavi